Weihmörting ist der Ortsname von

 Weihmörting (Neuhaus am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Weihmörting (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern